ТПШ — многозначная аббревиатура:
 ТПШ — точка подвеса штанг
 ТПШ — Тифлисская пехотная школа

См. также 
  — аббревиатура латиницей